Hallamaa est un patronyme estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1867-1951), tireur sportif finlandais
Reino Hallamaa (1899-1979), officier de l'armée de Finlande

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme estonien